Dans les églises chrétiennes, une diaconnesse peut désigner
 Une personne assistant le dirigeant d'une église locale, équivalent féminin du diacre;
 Une diaconesse, membre d'une communauté protestante se consacrant à des œuvres de charité:
 Diaconesses de Reuilly;
Diaconesses de Strasbourg;
.